Die Státní liga 1946/47 war die 17. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 23. August 1946 und endete am 28. Juni 1947.

Meister wurde Slavia Prag. Das Team sicherte sich die Meisterschaft am vorletzten Spieltag durch ein 10:1 gegen den SK Viktoria Žižkov. Das abschließende Derby, das Titelverteidiger Sparta Prag mit 4:0 gegen Slavia gewann, hatte keine Auswirkungen mehr auf die Tabelle.

Modus 
Teilnehmer waren die besten sechs Vereine der beiden Gruppen aus dem Vorjahr, sowie die Aufsteiger SK Olmütz ASO und SK Libeň. Diese 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die letzten drei Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1946/47
Fußballsaison 1946/47